Робейка:

 Робейка — деревня в Новгородском муниципальном районе Новгородской области.
 Робейка — река в Новгородском районе Новгородской области.